Anna Jansson kan syfta på:

 Anna Jansson (läkare), (1869–1950), svensk psykiater
Anna Jansson (född 1958), svensk författare
 Anna Jansson (översättare) (född 1985), svensk översättare